Hohenbrück ist der Name folgender Orte:

 Hohenbrück, Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Deutschland
 Hohenbrück, Dorf im Kreis Cammin, Pommern, seit 1945: Widzieńsko, Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Hohenbrück, Dorf im Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Skup (Gołdap), Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
 Hohenbruck
 Hohenbrugg